Topônimos

 Paraná — unidade federativa do Brasil
 Paraná (Rio Grande do Norte) — município no Rio Grande do Norte
 Bacia do Paraná — bacia sedimentar sul-americana
 Região hidrográfica do Paraná — uma das doze regiões hidrográficas do território brasileiro
 Rio Paraná — banha Brasil, Paraguai e Argentina

Paraná (Argentina) — capital da província de Entre Ríos

Desporto
 Paraná Clube — clube desportivo do Brasil
 Paraná (futebolista) — futebolista que atuou no São Paulo FC e na Seleção Brasileira de 1966

Outros
Paraná (navio) — navio afundado na Primeira Guerra Mundial
Paraná (acidente geográfico)

Desambiguações de topônimos